Caba o CABA puede referirse a:

Lugares 

 Caba, municipio de Filipinas.
 CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Personas 

 Antonio Caba, pintor español.
 Antonio Sala y Caba, fue un político español.
 Emilio Gutiérrez Caba, actor español.
 Irene Caba Alba, actriz española.
 Irene Gutiérrez Caba, actriz española.
 Julia Caba Alba, actriz española.
 Julia Gutiérrez Caba, actriz española.
 Pedro Caba Landa, ensayista, novelista y poeta español.
 Rubén Caba, novelista, ensayista y autor de libros de viajes español.

Empresas 

 Compañía Ancap de Bebidas y Alcoholes S.A., empresa uruguaya.